

Premi e riconoscimenti
 All-NBDL Third Team (2017)

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Sportivi afroamericani